Kaxgar oder Kashgar bezeichnet:
 Kaxgar (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Kaxgar (Stadt), Hauptstadt des Regierungsbezirks
 Kaxgar (Fluss), Nebenfluss des Jarkend im Tarimbecken
 Kashgar (Spiel), Kartenspiel von Gerhard Hecht (2013)

pl:Kaszgar (ujednoznacznienie)